okulary korekcyjne – okulary korygujące wady wzroku.
 Okulary dwuogniskowe
 Okulary progresywne
 okulary ochronne – okulary, które za zadanie mają chronić oczy pracowników przed urazami mechanicznymi lub świetlnymi.
 okulary przeciwsłoneczne – okulary chroniące przez zbyt dużym natężeniem światła.
 okulary polaryzacyjne – okulary z filtrem polaryzacyjnym, przez który przedostaje się jedynie światło o polaryzacji zgodnej z kierunkiem polaryzacji filtru, dzięki czemu m.in. nie są widoczne niepotrzebne odbicia od powierzchni niemetalicznych.
 okulary trójwymiarowe
 
 okulary wielootworkowe - okulary bezsoczewkowe
 okulary do pływania –  sprzęt pływacki służący do ochrony oczu podczas pływania i nurkowania
 Okulary – nowela Edgara Allana Poe